Steffes ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Steffes (* 1964), deutscher Jurist, Bürgermeister von Leichlingen (Rheinland) und Kommunalpolitiker der SPD
 Johann Peter Steffes (1883–1955), deutscher Religionswissenschaftler
 Josef Steffes-Mies (1940–2021), deutscher Ruderer
 Kent Steffes (* 1968), US-amerikanischer Beachvolleyballer
 Martin Steffes-Mies (* 1967), deutscher Ruderer
 Ole Steffes (* 1959), deutscher Politiker, Bundesvorsitzender der Partei Bibeltreuer Christen (PBC)
 Peter Steffes (1907–~1992), deutscher Radrennfahrer
 Rita Steffes-enn, deutsche Kriminologin

Siehe auch: Steffens, Steffen